El término Durand puede referirse a:

Personajes
 Chris Durand, agente norteamericano de películas y televisión.
 Daniel Durand, poeta argentino.
 Elias Magloire Durand, farmacéutico, botánico y briólogo francés cuya abreviatura es Durand.
 Gilbert Durand, antropólogo, mitólogo, iconólogo y crítico de arte francés.
 Jacky Durand, ciclista francés.
 Jean Nicolas Louis Durand, arquitecto francés.
 Jules Durand, sindicalista francés.
 Kevin Durand, actor canadiense.
 Marie Durand, presa hugonota francesa.
 Nicolas Durand de Villegaignon, oficial naval francés.
 Óscar Ramírez Durand, terrorista peruano.
 Raymond Durand, piloto francés.
 Théophile Alexis Durand, botánico francés.

Geografía
 Le Mesnil-Durand, comuna y población francesa.
 Lésignac-Durand, comuna y población francesa.